Šorm ist der Familienname von:
 František Šorm (1913–1980), tschechischer Chemiker
 Josef Šorm (1932–2022), tschechoslowakischer Volleyballspieler
 Patrik Šorm (* 1993), tschechischer Leichtathlet